Кристиан Ривера Эрнандес (; родился 9 июля 1997 года, Хихон, Испания) — испанский футболист, защитник клуба «Жирона».

Клубная карьера 
Ривера — воспитанник хихонского «Спортинга». В 2014 году Кристиан подписал профессиональный контракт с «Овьедо» и для получения игровой практики в начале выступал за команду дублёров. 16 мая 2015 года в матче против «Корухо» он дебютировал за основной состав в Сегунде B. По итогам сезона Ривера помог команде подняться в более высокий дивизион. 4 октября в матче против «Мальорки» он дебютировал в Сегунде. 17 октября в поединке против «Алькоркона» Кристиан забил свой первый гол за «Овьедо». Летом 2016 года Ривера перешёл в «Эйбар». В матче против «Депортиво Ла-Корунья» он дебютировал в Ла Лиге.

В начале 2018 года Ривера был отдан в аренду «Барселоне», где из-за высокой конкуренции начал выступать за дублирующий состав. 7 марта в матче за Суперкубок Каталонии против «Эспаньола» он дебютировал за основной состав.

Летом 2018 года Ривера перешёл в «Лас-Пальмас». В матче против «Реус Депортиу» он дебютировал за новую команду. В октябре Кристиан был отдан в аренду в «Уэску». 4 ноября в матче против «Хетафе» он дебютировал за новую команду.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway
 Профиль на sports.ru
 

Футболисты Испании
Игроки ФК «Реал Овьедо»
Игроки ФК «Эйбар»
Игроки ФК «Барселона Атлетик»
Игроки ФК «Барселона»
Игроки ФК «Лас-Пальмас»
Игроки ФК «Уэска»
Игроки ФК «Леганес»
Игроки ФК «Жирона»